Smith Ridge ist der Name folgender Gebirgskämme in Antarktika:

 Smith Ridge (Ellsworthland) in der Heritage Range
 Smith Ridge (Prinzessin-Elisabeth-Land) in den Mistichelli Hills